Joseph Cotter ist der Name folgender Personen:

* Joseph Bernard Cotter (1844–1909), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof der Katholischen Kirche